Сусанто Мегаранто (; ) — индонезийский шахматист, гроссмейстер (2004).

В составе сборной Индонезии участник семи Олимпиад (2002—2014) и двух командных чемпионатов Азии (2009—2012).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 
Шахматисты Индонезии